Bonneuil ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Bonneuil (Charente) im Département Charente
Bonneuil (Indre) im Département Indre

mit Namenszusatz:
Bonneuil-en-France im Département Val-d'Oise
Bonneuil-en-Valois im Département Oise
Bonneuil-les-Eaux im Département Oise
Bonneuil-Matours im Département Vienne
Bonneuil-sur-Marne im Département Val-de-Marne